Леони́д Кулико́в:
 Куликов, Леонид Иванович (1924—1980) — советский детский поэт.
 Куликов, Леонид Игоревич (род. 1964) — лингвист, специалист в области древнеиндийского языка.
 Куликов, Леонид Яковлевич (1914—2001) — советский и российский математик, специалист по теории групп.